A 2019. évi Európa játékokon a sportlövészetben összesen 19 versenyszámot rendeztek. A sportlövészet versenyszámait június 22. és 28. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Vegyes csapat

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon